Graper oder Gräper ist der Familienname folgender Personen:

 Elmer Diedrich Graper (1885–1975), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Fleur Gräper (Fleur Q. Gräper-van Koolwijk; * 1974), niederländische Politikerin der Democraten 66